През сезон 1963 – 64 ФК Интер се състезава в турнирите на Серия А, Копа Италия и Купа на Европейските шампиони.
 Серия А: Вицешампион (Интер имат равен брой точки с ФК Болоня, затова е насрочен финален плейоф загубен с 2 – 0 от нерадзурите. През март 1964 г., пет от играчите на Болоня дават положителна допинг проба, но скандалът остава неразрешен и до днес)
 Копа Италия: 1/4 финал.
 Купа на Европейските шампиони: Победител (първа титла в историята на клуба)

Отбор 

 Президент:  Анджело Морати
 Треньор:  Еленио Ерера

Резултати

Серия А

Копа Италия

Купа на Европейските шампиони

Вижте също

Източници 

ФК Интер по сезон